Bordea:
 Bordea, o localitate în județul Neamț, Moldova, România
 Nume de familie
 Ion Bordea (1874, Tărlungeni, Brașov  1947), medic român, membru al delegației trimise de guvernul Vechiului Regat al României la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
 Gheorghe Poenaru-Bordea (1937, București  2004), un eminent profesor, istoric și numismat român

Toponime românești
Nume de familie românești